Пьер Фурнье́ ():
 Фурнье, Пьер (1738—1825) — французский аббат и эзотерик.
 Фурнье, Пьер (1906—1986) — французский виолончелист и педагог.
  (1937—1973) — французский журналист.
  (1892—1972) — французский финансист.
 Фурнье, Пьер Симон (1712—1768) — французский типограф и гравёр.